René Souriac (1941), historien français ;
 Pierre-Jean Souriac, historien français.